Леонов може да се отнася за:
 Алексей Леонов (1934 – 2019), руски космонавт
 Евгений Леонов (1926 – 1994), руски актьор
 Леонид Леонов (1899 – 1994), руски писател
 Николай Леонов (1824 – 1877), руски офицер
 Степан Леонов (1834 – 1899), руски офицер
 Леонов (кратер), кратер на Луната